Натуральне число 1562
 1562 рік до нашої ери
 1562 рік нашої ери